Mistrzostwa Świata juniorów w Snowboardzie 2013  - siedemnaste mistrzostwa świata juniorów w snowboardzie. Odbyły się w dniach 28 lutego-11 marca 2013 r. w tureckim mieście Erzurum.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Program i wyniki na stronie FIS 

2013 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata juniorów w snowboardzie
2013 w Turcji